Omloppstid kan avse:

 Omloppstid (astronomi) – den tid det tar för en himlakropp eller konstgjord satellit att fullborda ett varv i sin banrörelse
 Siderisk omloppstid – omloppstid i förhållande till bakgrunden av stjärnor
 Synodisk omloppstid – omloppstid i förhållande till solen, sett från jorden
 Omloppstid (skogsbruk) – i skog skött med trakthyggesbruk mellan tiden från en slutavverkning till nästa
 Omloppstid (linjetrafik) – den tid det tar att fullborda en tur och återkomma till utgångspunkten.

Se även
 Halv storaxel – i celesta mekanik